L'expression Pousse-pousse peut désigner :
 Pousse-pousse, moyen de transport de personnes, en Asie et à Madagascar ;
 Pousse-pousse (ou cabrouet),  moyen de transport de marchandises, en Afrique et aux Antilles ;
 Pousse-pousse, poussette pour les bébés, en Suisse et en Amérique du Nord ;
 Pousse-pousse, jeu consistant à faire glisser des lettres dans un rectangle en plastique comprenant une case vide, afin de former un mot ;
 Pousse-pousse, film camerounais réalisé par Daniel Kamwa et sorti en 1976.